Sveti Avguštin je lahko:

Svetnik 

 Sveti Avguštin iz Hipona - škof in cerkveni učitelj
 Sveti Avguštin Canterburyjski († 604) -  prvi canterburyjski škof

Drugo 

 Sveti Avguštin - hrib v Sloveniji